О́лкотт (, , ) — англійське прізвище.

Відомі особи 
 Генрі Олкотт — один із засновників і перший президент Теософського Товариства, учасник Громадянської війни у США, журналіст і письменник.
 Сідні Олкотт — американський кінематографіст (режисер, сценарист, продюсер).